Александр Михайлович Левин:
 Левин, Александр Михайлович (род. 1978) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Левин, Александр Михайлович (1861—?) — русский терапевт, автор научных трудов. Примечания